Уимблдонский турнир 2017 — 131-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета». Традиционно выявлялись победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2017 году матчи основных сеток проходили с 3 июля по 16 июля. Соревнование традиционно завершало основной сезон турниров серии на данном покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в женском одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в мужском одиночном разряде —  Энди Маррей
 в мужском парном разряде —  Николя Маю и  Пьер-Юг Эрбер
 в женском парном разряде —  Серена Уильямс и  Винус Уильямс
 в смешанном парном разряде —  Хизер Уотсон и  Хенри Континен

Общая информация

Рейтинговые очки и призовые деньги

Рейтинговые очки

Взрослые 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на Уимблдонском теннисном турнире.

Юниоры

Призовые деньги 

* на двоих игроков

Сеянные игроки

Мужской одиночный разряд 
Посев теннисистов определялся по их показателям на травяных кортах по следующей формуле:

• Количество очков по состоянию на 26 июня 2017 года;

• 100 % очков, заработанных на траве в 2017 году;

• 75 % очков, заработанных на лучших травяных турнирах в период с 25 июня 2015 года по 25 июня 2016 года.

Позиция и очки определяются по рейтингу 3 июля 2017 года. Из-за начала турнира на неделю позже, чем в прошлом году, в количество защищаемых игроками очков входят и те, которые теннисисты заработали на соревнованиях в Бостаде, Гамбурге и Ньюпорте.

Рейтинговые очки после турнира указаны в таблице напротив фамилии и имени игрока.

Снявшиеся теннисисты

Женский одиночный разряд 
Посев теннисисток был определен по рейтингу 26 июня 2017 года.

Снявшиеся теннисистки

Чемпионы

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

 Роджер Федерер обыграл  Марина Чилича со счётом 6-3, 6-1, 6-4.
 Федерер восьмой Уимблдонский турнир в карьере (до этого с 2003 по 2007, в 2009 и 2012 годах).
 Федерер выиграл второй в сезоне и 19-й за карьеру титул на турнирах Большого шлема.
 Федерер выиграл пятый титул в сезоне и 93-й за карьеру на одиночных соревнованиях основного тура.
 Чилич второй сыграл в финале турнира Большого шлема и первый проиграл (до этого выиграл Открытый чемпионат США-2017.
 Чилич сыграл третий финал в сезоне и 30-й за карьеру на одиночных соревнованиях основного тура.

Женщины. Одиночный разряд 

 Гарбинье Мугуруса обыграла  Винус Уильямс со счётом 7-5, 6-0.
 Мугуруса впервые в карьере победила на Уимблдонском турнире.
 Мугуруса со второй попытки выиграла в решающем матче Уимблдона (до это играла в финале в 2015 году).
 Испанка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить обеих сестёр Уильямс в финале на разных турнирах Большого шлема.
 Мугуруса выиграла первый титул в сезоне и 4-й в карьере в туре ассоциации.
 Винус Уильямс вышла в финал Уимблдона в одиночном разряде впервые за последние 8 лет.
 Уильямс проиграла свой второй финал в сезоне в туре ассоциации, первый финал она также достигла на мэйджоре (Открытый чемпионат Австралии-2017).
 Американка вышла в свой 16-й финал на турнире Большого шлема в одиночном разряде и потерпела девятое поражение.

Мужчины. Парный разряд 

 Лукаш Кубот и  Марсело Мело обыграли  Оливера Мараха и  Мате Павича со счётом 5-7, 7-5, 7-6, 3-6, 13-11.
 Кубот и Мело выиграли второй титул в карьере на турнирах Большого шлема (первый титул взяли с разными партнёрами).
 Кубот выиграл 5-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выиграл 5-й парный титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный разряд 

 Екатерина Макарова и  Елена Веснина обыграли  Чжань Хаоцин и  Монику Никулеску со счётом 6-0, 6-0.
 Екатерина Макарова победили в финале британского «мэйджора» в парном разряде со второй попытки, Елена Веснина — с третьей попытки.
 Россиянки выиграли первый в сезоне и третий за карьеру титул на турнирах Большого шлема в паре.
 Макарова выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации, для Весниной это 2-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре.
 Впервые с 1953 года в финальном матче Уимблдонского турнира зафиксирован счёт 6-0 6-0.
 Чжань Хаоцин и Моника Никулеску впервые в карьере дошли до решающей стадии на турнире Большого шлема.
 Никулеску уступила 1-й парный финал в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации, Чжань уступает 3-й парный финал в сезоне и 11-й за карьеру в туре.

Смешанный парный разряд 

 Джейми Маррей и  Мартина Хингис обыграли  Хенри Континена и  Хезер Уотсон со счётом 6-4, 6-4.
 Для Джейми Маррея и Мартины Хингис данный титул стал вторым в карьере, завоёванным на британском «мэйджоре» в миксте.
 Маррей выиграл второй титул в смешанном парном разряде за карьеру на турнирах Большого шлема, для Хингис данный титул оказался шестым.
 Хенри Континен и Хезер Уотсон второй год подряд дошли до решающей стадии британского «мэйджора» в миксте, но впервые проиграли.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Алехандро Давидович Фокина обыграл  Акселя Геллера со счётом 7-6(2), 6-3.

Девушки. Одиночный турнир 

 Клер Лю обыграла  Энн Ли со счётом 6-2, 5-7, 6-2.
 Представительница США выиграла британское соревнование серии впервые с 1992 года.
 Полностью американский финал случился на Уимблдоне в данном разряде в третий раз в истории и впервые с 1979 года.

Юноши. Парный турнир 

 Аксель Геллер /  Сюй Юйсю обыграли  Михаэля Врбенского /  Юрия Родионова  со счётом 6-4, 6-4.

Девушки. Парный турнир 

 Ольга Данилович и  Кайя Юван обыграли  Кэти Макнейли и  Уитни Осигве со счётом 6-4, 6-3.
 Представительница Сербии выиграла британское соревнование серии впервые в истории, представительница Словении — впервые с 2008 года.
 Кэти Макнелли проиграла финал Уимблдона в парном разряде среди девушек второй год подряд.

См. также 
 Мировой тур ATP 2017
 WTA Тур 2017

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF

Уимблдонский турнир 2017
Великобритания
Теннис
Июль 2017 года